SJ T2 bezeichnet folgende schwedische Lokomotivbaureihen:

 die 1905 gebauten Dampflokomotiven T 2
 die 1955 gebauten Diesellokomotiven T 2